Pachacútec hat mehrere bedutungen:

Pachacútec Yupanqui, Inkaherrscher
Der Spitzname einer Brigade des Peruanischens Heers, siehe Sexta Brigada de Fuerzas Especiales